Jacques d'Aragon peut désigner :

 Jacques I d'Aragon, dit le Conquérant (1208-1276) ;
 Jacques II d'Aragon, dit le Juste (1267-1327) ;
 Jacques d'Aragon (moine) (1296-1334), infant d'Aragon ;
 Jaime de Aragón (1341-1396), pseudo-cardinal.